Die Super League 2004/05 war die 108. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Es nahmen zehn Mannschaften teil. Schweizer Meister wurde der FC Basel.

Die Challenge League 2004/05 war die 107. Spielzeit der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. An der Challenge League nahmen achtzehn Mannschaften teil. Meister in der Challenge League wurde der Yverdon-Sport FC.

Super League

Saisonüberblick 
Der FC Basel konnte seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und wurde zum 11. Mal Schweizer Meister.

Abschlusstabelle 

Legende

Europaqualifikationen 
 UEFA-Champions-League-Qualifikation: FC Basel, FC Thun
 UEFA-Cup-Qualifikation: Grasshopper Club Zürich, FC Zürich (Cupsieger)
 UI-Cup: BSC Young Boys, Neuchâtel Xamax

Barragespiele 

|}

Zuschauerzahlen / Stadien

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Die Meistermannschaft des FC Basel 

(Spieler mit mindestens 5 Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Challenge League

Saisonüberblick 
Der Yverdon-Sport FC stieg als Meister der Challenge League direkt in die Super League auf. Der FC Vaduz, der Tabellenzweite, bestritt die Barrage gegen den FC Schaffhausen. Die Liechtensteiner unterlagen in den Duellen mit dem FC Schaffhausen und verblieben in der Challenge League.

Der FC Bulle stieg als Tabellenletzter in die 1. Liga ab. Da Servette FC Genève von der Super League direkt in die 1. Liga zwangsrelegiert wurde, verblieb der Zweitletzte FC Baden in der Challenge League.

Abschlusstabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

1. Liga 

Der Aufsteiger FC Lausanne-Sport wurde auf Anhieb 1. Liga Meister und stieg in die Challenge League auf. Der FC Locarno schaffte ebenfalls den Aufstieg.

Weil Servette FC Genève aus der Super League die 1. Liga zwangsrelegiert wurde und dadurch die 2. Mannschaft von Servette FC Genève nicht in der gleichen Liga spielen durfte, stiegen nur fünf statt sechs Teams in die 2. Liga interregional ab. Nutzniesser war der Étoile Sportive FC Malley, der damit in der 1. Liga verblieb.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Aufstiegsspiele 
In zwei Runden wurden von den besten beiden Teams jeder der drei Gruppen der 1. Liga und den beiden besten Gruppendritten so zwei Aufsteiger in die Challenge League ermittelt.
Für die Aufstiegsrunde qualifizierten sich der FC Lausanne-Sport, FC Locarno, FC Red Star Zürich, Étoile Carouge FC, FC Biel-Bienne, FC Serrières NE, FC Wangen bei Olten sowie der FC Tuggen.

Qualifikationsrunde 

|}

Finalrunde 
In der Finalrunde bezwangen die Lausanner im Westschweizer Duell die den Étoile Carouge FC und die Locarno besiegten den FC Red Star Zürich.

|}

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2004/05